Bean se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tarleton Hoffman Bean
 Anthony R. Bean
 Barton A. Bean
 William Jackson Bean